Trombosi venosa profunda (del seu nom en anglès Deep Vein Thrombosis), formació d'un coàgul de sang a les venes profundes de les extremitats inferiors
 DVT també és el codi IATA de l'Aeroport de Phoenix-Deer Valley, a Phoenix (Arizona), als Estats Units